Иван Андреев Зографов е български строител и зограф, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Иван Андреев е син на видния строител Андрей Дамянов. Работи заедно с баща и чичовците си и с брат си Дамян Андреев и братовчедите си Яков и Янко Георгиеви и Петър и Атанас Николови.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Рензови
Представители на Дебърската художествена школа
Български иконописци
Български архитекти
Хора от община Чашка